Cette page liste les volcans du Pérou, qu'ils soient actifs, endormis ou éteints.

Références

Liens externes  
 John Seach - Volcano Live Volcanoes of Peru Retrieved December 27 2007
 Peakware World Mountain Encyclopedia Peruvian Andes Retrieved December 27 2007

Pérou
Liste en rapport avec le Pérou
Volcan au Pérou